Italia
 Maiano – frazione di Cles in provincia di Trento
 Maiano – frazione di Podenzano in provincia di Piacenza
 Maiano – frazione di Fiesole in provincia di Firenze
 Maiano – frazione di Spoleto in provincia di Perugia
 Maiano – frazione di Sessa Aurunca in provincia di Caserta
San Marino
 Maiano – curazia di Borgo Maggiore